Priest de Clermont, dit saint Préjet, évêque d'Auvergne au  a laissé son nom, sous des formes différentes, dans la toponymie française : , ,   et Saint-Préjet, notamment en Haute-Loire et dans l'Allier, dont :

Localités
 Saint-Préjet-d'Allier, commune française du département de la Haute-Loire.
 Saint-Préjet-Armandon, commune française du département de la Haute-Loire.
 Saint-Préjet-du-Tarn, localité dépendant de la commune des Vignes (Lozère).

Églises 
 Ancienne église Saint-Préjet de Brioude (Haute-Loire).
 Église Saint-Préjet de Malicorne (Allier).
 Église Saint-Préjet  de Montvicq (Allier).
 Ancien nom de l'église de Vézézoux (Haute-Loire).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France